Наёмники
 Дикие гуси (фильм)
 Дикие гуси 2
 Серый гусь и сухонос — предки домашних гусей.